Maira: fiume svizzero che termina in Italia prendendo il nome di Mera
Maira: torrente italiano
Valle Maira

Pagine correlate 
Mera